Two Little Waifs – cortometraggio del 1910 diretto da David W. Griffith
 Two Little Waifs – film del 1914 prodotto dalla Bison Motion Pictures